Albert Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Albert Lake (Denali Borough, Alaska)
 Albert Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Albert Lake (Kalifornien)
 Albert Lake (Blue Earth County, Minnesota)
 Albert Lake (Douglas County, Minnesota)
 Albert Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Albert Lake (Wright County, Minnesota)
 Albert Lake (New Mexico)
 Albert Lake (Oregon)

Siehe auch:
 Lake Albert, Seen und Orte in den Vereinigten Staaten und in Australien
 Albertsee in Afrika